Sinclair Service Station est le nom de plusieurs stations-service américaines :
La Sinclair Service Station, en Floride.
La Sinclair Service Station, en Oklahoma.